Logistiker ist die Berufsbezeichnung für:
 allgemein einen Logistikdienstleister
 die zweijährige Schweizer Ausbildung zum Logistiker EBA
 die dreijährige Schweizer Ausbildung zum Logistiker EFZ